Хуммедов — тюркская фамилия.

Известные носители
 Хуммедов, Баллы (1915—1965) — Герой Социалистического Труда.
 Хуммедов, Сергей Аманович — российский прозаик, поэт и журналист, автор-исполнитель песен.